zamorani – abitanti della Provincia di Zamora
Zamorani – abitanti di Zamora (Spagna)